O nome Pedro Soares pode-se referir a:

 Pedro Soares (judoca) – judoca português;
 Pedro Soares (político) – político e professor universitário português.
 Pedro Soares de Sousa - capitão donatário do Século XVI.
 Pedro dos Santos Soares - activista político português do Século XX.

Desambiguações de antropônimos